Толувьехо () — город и муниципалитет на севере Колумбии, на территории департамента Сукре. Входит в состав субрегиона .

История 
Поселение, из которого позднее вырос город, было основано 19 марта 1534 года.

Географическое положение 

Город расположен в северной части департамента, в пределах Прикарибской низменности, к западу от горного хребта Мария, на расстоянии приблизительно 14 километров к северо-северо-западу (NNW) от города Синселехо, административного центра департамента. Абсолютная высота — 68 метров над уровнем моря.

Муниципалитет Толувьехо граничит на севере с территорией муниципалитета Сан-Онофре, на востоке — с муниципалитетами Колосо и Морроа, на юге — с муниципалитетом Синселехо, на западе — с муниципалитетом Толу. Площадь муниципалитета составляет 276,49 км².

Население 
По данным Национального административного департамента статистики Колумбии, совокупная численность населения города и муниципалитета в 2015 году составляла 18 897 человек.
Динамика численности населения муниципалитета по годам:

Согласно данным переписи 2005 года мужчины составляли 52,4 % от населения Толувьехо, женщины — соответственно 47,6 %. В расовом отношении белые и метисы составляли 65,6 % от населения города; индейцы — 29,6 %; негры, мулаты и райсальцы — 4,8 %.
Уровень грамотности среди всего населения составлял 79,2 %.

Экономика 
Основу экономики Толувьехо составляют добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство.

48,5 % от общего числа городских и муниципальных предприятий составляют предприятия торговой сферы, 42,3 % — предприятия сферы обслуживания, 7,7 % — промышленные предприятия, 1,5 % — предприятия иных отраслей экономики.

Транспорт 
Через город проходит национальное шоссе № 90.

Примечания 

Города Колумбии
Муниципалитеты департамента Сукре